Lingual (von lateinisch lingua „Zunge“) steht für:

 zungenseitig, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
 Lingual (Phonetik), ein mit der Zunge gebildeter Laut

Siehe auch:
 Lingua